Heinrich Grünfeld ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Grünfeld (Jurist) (1551–1619), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Berater
 Heinrich Grünfeld (Musiker) (1855–1931), österreichischer Cellist, Komponist und Musikpädagoge